Fergus (band) - Belgisch band
 Fergus (heilige) - Schots bisschop en heilige
 Fergus (Canada) - Plaats in Canada
 Fergus (rivier) - Rivier in County Clare, Ierland
 Fergus County, een county in Montana, VS